Русская зима:

 «Русская зима» — международные соревнования по лёгкой атлетике в помещении.
 «Русская зима» — международные соревнования по ралли, проводившиеся в 1965—1991 годах.
 «Русская зима» — картина Никифора Степановича Крылова.
 Русская зима (см. Генерал Мороз) — распространённое объяснение военных неудач армий Наполеона и вермахта в России.
 Русская зима (фестиваль) — фестиваль искусств.